King Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 King Airport (Illinois)
 King Airport (Oklahoma)
 King Airport (Tennessee)